Тракия:
 Тракия, или Фракия — историческая и географическая область на востоке Балкан.
 Тракия — село в Болгарии.
 «Тракия» — название болгарского футбольного клуба «Ботев» из Пловдива в 1967—1972 годах.

См. также 
 Фракия (значения)